MK QTC – miesięcznik krótkofalarski
 Kod Q – telegram/wiadomość
 odstęp QT – parametr elektrokardiogramu